I nöd och lust kan syfta på:

 I nöd och lust – en amerikansk TV-serie, originaltitel Til Death
 I nöd och lust (1938) – en svensk film i regi av Ivar Johansson
 I nöd och lust (1969) – en amerikansk film med bland andra Jean Simmons, originaltitel The Happy Ending
 I nöd och lust (1995) – en amerikansk film med bland andra Peter Falk, originaltitel Roommates
 Svensson, Svensson - i nöd och lust – en svensk film

Se även 
 I nöd eller lust – en svensk film från 2015